Pieria ist:

 Pieria, Regionalbezirk in Griechenland
 Seleukeia Pieria, antike Hafenstadt bei Antiochia am Orontes
 Pieria (Gebirge), in der antiken Geographie ein Gebirge im Norden Syriens

in der griechischen Mythologie:
 Pieria (Nymphe)
 Pieria (Gemahlin des Danaos)
 Pieria (Gattin des Oxylos)
 Pieria (Tochter des Pythes) und der Iapygia